Rosa 'Sheila's Perfume' — сорт роз, относится к классу Флорибунда.

Сорт назван в честь жены селекционера.

Биологическое описание 
Высота куста 75—90 см, ширина до 60 см.

Листья средних размеров, тёмные, полуглянцевые.

Цветки полумахровые, похожи на цветки чайно-гибридных роз, лепестки жёлтые с красными краями. От 1 до 3 цветков на побеге.

Аромат сильный.

В культуре 
Цветение непрерывное.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 10b, согласно другому источнику от 5а до 10b.

Болезни и вредители 
Устойчивость к болезням высокая.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Награды
По данным HelpMeFind.com:
 Floribunda (One Bloom). Augusta Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Austin Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Central District Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Des Moines Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Golden Gate Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Golden Triangle Rose & Garden Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Long Island Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Potomac Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Roanoke Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Savannah Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). South Penn Area Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Tulsa Rose Society Show. 2001
 Floribunda (One Bloom). Belleville Area Rose Society Summer Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Del-Chester Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Detroit Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Duneland Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Eastern North Carolina Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Fort Vancouver Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Gainesville Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Huron Valley Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Iowa Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Maryland Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Memphis Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). National Rose Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Olympia Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Pacific Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Savannah Rose Society Show. 2000
 Floribunda (One Bloom). Augusta Rose Society Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). Forest City Rose Society Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). Gateway Rose Society Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). Grand Valley Rose Society (Michigan) Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). North Central District Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). Pacific Rose Society Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). South Coast Rose Society Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). Tidewater Rose Society Show. 1999
 Floribunda (One Bloom). Missoula Rose Society Show. 1998
 New Zealand Fragrance Award. New Zealand Rose Trials. 1993
 New Zealand Gold Star of the South Pacific. New Zealand Rose Trials. 1993
 RNRS Torridge Award for the Best Rose Raised by an Amateur. Royal National Rose Society (RNRS) Show. 1991
 Glasgow Silver Medal. Glasgow Rose Trials. 1981
 Glasgow Tollcross Fragrance Award. Glasgow Rose Trials. 1981
 RNRS Edland Fragrance Medal. Royal National Rose Society (RNRS) Show. 1981
 RNRS Trial Ground Certificate. Royal National Rose Society (RNRS) Show. 1981

Примечания

Литература 
 
 
 

Sheila’s Perfume